Escudé ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Escudé (* 1964), spanischer Hockeyspieler 
 Jaime Escudé (* 1962), spanischer Hockeyspieler 
 Julien Escudé (* 1979), französischer Fußballspieler
 Nicolas Escudé (* 1976), französischer Tennisspieler
 Xavier Escudé (* 1966), spanischer Hockeyspieler